Ву́лиця Толбу́хіна — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Толбухіна — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Толбухіна — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Толбухіна — вулиця в місті Мелітополь.
 Вулиця Толбухіна — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Толбухіна — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Толбухіна — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Толбухіна — вулиця в місті Чернівці.

 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Юзефградська у місті Балта.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Крачківський Вигін в місті Білопілля.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Євгена Сверстюка у місті Вінниця.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Григорія Нелюбова в місті Запоріжжя.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва Бузкової вулиці в місті Кам'янське.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Василя Данилевича в місті Київ.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Олександра Олійника в місті Кропивницький.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Дмитра Вишневецького у місті Марганець.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Мистецької у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Іоанна Павла 2 у місті Полонне.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Свободи у місті Радомишль.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Сергія Нігояна в місті Сокиряни.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Хмельницький.
 Вулиця Толбухіна — колишня назва вулиці Визволителів Якимівки в смт Якимівка.

Вулиці, названі на честь людей